Фортуна лига 2014/15 — 22-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словакии по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Слован».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первый и второй круги

Третий круг

Потуровая турнирная таблица

Календарь игр

Бомбардиры

Примечания

Источники 
 futbalsfz.sk

2014/2015
Словакия
Спорт в Словакии в 2014 году
Спорт в Словакии в 2015 году